Korsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korsskär, Iniö, Åboland,  (4 ha)
 Korsskär, Nagu, Åboland,  (3 ha)
 Korsskär, Raseborg, Nyland,  (5 ha)

Se även
Korsskäret
Korsskären
Korpskär
Porsskär

Robotskapade Finlandförgreningar